́Сан-Джорджо-Маджоре  () может означать:
 Сан-Джорджо-Маджоре — один из самых известных островов Венецианской лагуны, на севере Италии.
 Сан-Джорджо-Маджоре — собор в Венеции, на острове Сан-Джорджо-Маджоре.